Неистовый Роланд ():
 Неистовый Роланд — поэма Людовико Ариосто.
  — опера композитора Джованни Альберто Ристори (1713), затем переделанная Антонио Вивальди (1714), на либретто Грацио Браччьоли, отрывок из поэмы Ариосто.
 Неистовый Роланд — опера Антонио Вивальди (1727) на либретто Грацио Браччьоли, с музыкой совершенно иной чем предыдущее переложение оперы Ристори.
  — спектакль 1969 года режиссера Луки Ронкони.
  — телесериал 1975 года на основе одноимённой пьесы 1969 года режиссёра Луки Ронкони.
  — ролевая игра Андреа Анджиолино и Джанлука Мелуцци, выпущенная в 1993 году муниципалитетом Рима.